Momenti – album di Peppino Gagliardi del 1976
 Momenti/Carnevale – singolo di Dimanti del 1977
 Momenti – album di Julio Iglesias del 1982
 Momenti (Momentos) – canzone di Julio Iglesias dall'album omonimo, contenuta anche nel singolo Sono un vagabondo/Momenti
 Momenti – album di Gloriana del 1984
 Momenti – canzone/singolo di Rodolfo Banchelli del 1993
 Momenti – album di Elizabeth O'key del 2009